Kostelů svatého Cyrila a Metoděje je v Praze více:

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Karlín) – velký novorománský kostel na Karlínském náměstí
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Nebušice) – novorenesanční kostel v Nebušicích
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Praha) – barokní v Resslově ulici, úkryt atentátníků na Heydricha za druhé světové války

Spoluzasvěcení
 Kostel Panny Marie na Slovanech – zasvěcený též sv. Jeronýmovi a slovanským svatým Cyrilu a Metodějovi, Prokopovi a Vojtěchovi